Státní tajemník je funkce ve státní exekutivě. Státní tajemník v Česku organizačně řídí ministerstvo či jiný státní úřad, na Slovensku zastupuje ministra.

Protektorát Čechy a Morava 
Od srpna roku 1943 byla místo státního tajemníka zřízena funkce státního ministra pro Čechy a Moravu (viz seznam), který byl fakticky nejmocnějším Němcem v protektorátu.

Česko 
V Česku funkci státního tajemníka upravuje § 15 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Služební místo státního tajemníka se zřizuje v ministerstvu a v Úřadu vlády. Státní tajemník má postavení náměstka pro řízení sekce. Řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu, dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.

Slovensko 
Na Slovensku státního tajemníka jmenuje a odvolává vláda SR na návrh příslušného ministra. Státní tajemník má při zastupování ministra na jednání vlády poradní hlas. Při víceodvětvových ministerstvech může vláda stanovit, že na ministerstvu působí dva státní tajemníci. Státní tajemník zastupuje ministry v době jejich nepřítomnosti. Ministr určí, ve kterých otázkách a v jakém pořadí ho státní tajemníci zastupují.

Odkazy

Reference

Související články 
 Vedoucí služebního úřadu
 Tajemník magistrátu, obecního úřadu, městského úřadu, úřadu městského obvodu
 Ředitel magistrátu 
 Ředitel krajského úřadu

Externí odkazy 
 Časopis MV SR: Úloha státních tajemníků

Politika
Administrativní profese